Numele James Ferguson se poate referi la:
 James Ferguson (1797 - 1867), astronom american;
 James Ferguson (1710 - 1776), astronom scoțian;
 James E. Ferguson (1871 - 1944), om politic american.